Stickan ist der Name von

 Franz Stickan (1887–1953), deutscher Reederreidirektor 
 Walter Stickan (* 1924), deutscher Schauspieler